Железнодорожная линия Победино (Котон) — Первомайское (Ганмон-ива)  (с 1943 по 1945 — Карафутская известково-цементная железнодорожная линия; , с 1945 по 1991 — Муйская узкоколейная железная дорога) — разобранная, единственная (по состоянию на 2006 год) ведомственная железнодорожная линия колеи 1067 мм в Сахалинской области. Начальным пунктом являлась станция Победино Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

История

Колея 600 мм (1943—1945) 
 — это была частная узкоколейная грузовая железнодорожная линия, с шириной колеи 600 мм, которая первоначально ходила от станции Котон (Победино), до станции  (ныне закрытая станция Известковый). Открылась в 1943 году и изначально предназначалась для вывоза известняка из карьеров. 15 августа 1944 года после открытия перегона Кэтон (Смирных) — Котон (Победино) получила связь с .

Колея 750 мм (1945—1993) 
После освобождения Южного Сахалина советскими войсками узкоколейная железная дорога была перешита на колею 750 мм. В 1947 году к северу от Известкового был основан посёлок Муйка (с 1961 года — Первомайское), к нему была проведена узкоколейная ветвь. Одновременно был основан Муйский леспромхоз, ставший одним из основных грузоотправителей дороги.

В 1960-х — 1970-х годах произведена замена подвижного состава с паровозов на тепловозы.

Колея 1067 мм (с 1991) 
В 1980 году параллельно узкоколейной железной дороге началось строительство железнодорожной линии колеи 1067 мм. Первые участки насыпи были отсыпаны в 1981 году, вскоре они значительно пострадали от наводнения.

Почти везде новая железная дорога прокладывалась в непосредственной близости от Муйской узкоколейной железной дороги, удаляясь от неё не более, чем на 50 метров. Имелся один «трёхниточный» участок (колея 750 мм/1067 мм), он был расположен на мосту через реку Поронай и вблизи него. В годы совместного функционирования железных дорог разной колеи у моста находился стрелочный пост, работал дежурный, обеспечивавший безопасность движения.

В 1991 году ширококолейная линия была открыта, ветвь на Известковый была перешита к 1993 году. К 1994 году остатки старой узкоколейной трассы были разобраны. Большая часть подвижного состава колеи 750 мм была порезана, часть переставлена на тележки колеи 1067 мм.

В 1992 году в Первомайском был открыт нефтеналивной терминал, а перевозка леса и известняка была прекращена.

В середине 1990-х ответвление Лесная — Известковый было законсервировано.

В 2000 году пассажирское сообщение на линии было прекращено.

По состоянию на июнь 2006 года эксплуатантом линии является ООО «Восточный путь». По линии ежедневно курсируют грузовые поезда с цистернами для перевозки нефти. Изредка со станции Первомайск вывозится металлолом, который «добывается» на развалинах нижнего склада бывшего леспромхоза.

По состоянию на 2014 год непригодна для движения.

С 2016 года активно ведется демонтаж верхнего строения пути. По состоянию на 2020 год, железная дорога полностью разобрана. 

Возможно, в скором будущем линия Победино — Первомайск будет восстановлена в исполнении 1520 мм за счёт открытия нового сахалинского месторождения углеводородов (преимущественно нефти), скважина которого находится в окрестностях ликвидированного села Трудовое (Поронайский район). Она была пробурена в 2014 году, в настоящее время законсервирована. Запасов нефти в этой скважине по подсчётам геологов хватит более чем на 100 лет.

Подвижной состав (по состоянию на 2006 год) 
ТУ7-2659 (действующий, в 2014 году передан в депо Тымовск);
ТУ7А-3248 (действующий, в 2014 году передан в депо Тымовск);
ТУ7-1549 (не работает);
ТУ7А-3247 (разграблен);
ТУ7-2112 (разграблен).

Простейшая схема линий 
[
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoline",
  "ids": "Q16651537",
},
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q16651537",

}
]

Происшествия в истории линии 
 31 мая 2011 года на 40 км линии произошёл сход трёх нефтяных цистерн ёмкостью 20 тонн каждая, произошёл выброс нефтепродуктов.

Примечания

Ссылки 
  на «Сайте о железной дороге» 

Узкоколейные железные дороги Сахалинской области
Ведомственные железные дороги
Колея 1067 мм